Ngawi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ngawi (ort), Jawa Barat, 
 Kabupaten Ngawi, kabupaten, Jawa Timur, 
 Desa Ngawi, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Ngawi, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar